Serrat dels Moros (Castellcir), cim al municipi de Castellcir (Moianès)
 Serrat dels Moros (Lladurs), cim al municipi de Lladurs a la comarca del Solsonès
 Serrat dels Moros (les Masies de Roda), cim al municipi de les Masies de Roda a la comarca d'Osona
 Serrat dels Moros (Oristà), serra al municipi d'Oristà a la comarca del Lluçanès
 Serrat dels Moros (Pinell de Solsonès), cim al municipi de Pinell de Solsonès a la comarca del Solsonès
 Serrat dels Moros (Torà), serra al municipi de Torà a la comarca de la Segarra
 Serrat dels Moros (Tiurana), serra al municipi de Tiurana a la comarca de la Noguera